Millennium peut faire référence à :

Édition

Littérature et bande dessinée 
 , série de comics scénarisée par Steve Englehart et dessinée par Joe Staton et Ian Gibson.

Revues 
 Millennium, Journal of International Studies, revue scientifique américaine ; 
 Millennium, Tijdschrift voor middeleeuwse studies, revue belge d'études historiques.

Cinéma et télévision 
 Millennium, film de Michael Anderson sorti en 1989 ;
 MillenniuM, série télévisée créée par Chris Carter en 1996 ;
 Millennium, épisode de la  de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel (1999) ;
 Millennium Actress, film d'animation de Satoshi Kon sorti en 2001 ;
 Millennium, film de Kevin Clark et Manzie Jones sorti en 2013.

Musique 
 Millennium, chanson du groupe Killing Joke figurant sur l'album Pandemonium sorti en 1994 ;
 Millennium, chanson de Robbie Williams extraite de l'album I've Been Expecting You sorti en 1998 ;
 Millennium, album du groupe Backstreet Boys sorti en 1999 ;
 The Millennium, groupe de rock psychédélique américain.

Informatique 
 Millennium, SIGB édité par Innovative Interfaces ;
 Millennium, un automate programmable ;
 Windows Millennium Edition.

Jeux de société et jeux vidéo 
 Millennium, jeu de société de Thorsten Gimmler ;
 Millennium, éditeur de jeux de société ;
 Millennium Interactive, société de jeux vidéo ;
 Millennium 2.2, jeu vidéo de gestion de ressources édité par Electric Dreams, sorti en 1989.

Architecture / infrastructures 
 Millennium Stadium à Cardiff ;
 Millennium Park à Chicago ;
 Millennium City, groupe de gratte-ciels à Hong Kong ;
 .

Divers 
 Millennium, paquebot lancé en 2000 ;
 Millennium Ecosystems Assessment, la plus vaste évaluation jamais faite de l'état des écosystèmes mondiaux, conduite par plusieurs milliers d'experts encadrés par l'ONU dans le cadre des suites du sommet de la Terre de Rio.
Opération Millennium

Voir aussi 
 Summit Foundation